Slovo konstelace (etymologicky doslova souhvězdí) znamená obecně „uspořádání“, vztah nějakých objektů vůči sobě navzájem. Může se jednat o různé významy: 

 v psychoterapii souhrnný výraz pro rodinné konstelace a systemické konstelace obecně
 v astronomii zastaralý výraz pro souhvězdí
 v satelitní navigaci nebo komunikaci konstelace satelitů